Hoatzin (familie), een familie van vogels uit de orde Opisthocomiformes
 Hoatzin (soort), een vogel die de enige soort is uit de familie Opisthocomidae